L'ABN AMRO World Tennis Tournament 1983 è stato un torneo di tennis giocato sul sintetico indoor. 
È stata l'10ª edizione del ABN AMRO World Tennis Tournament, 
che fa parte del Volvo Grand Prix 1983.
Si è giocato all'Ahoy Rotterdam indoor sporting arena di Rotterdam in Olanda Meridionale, 
dal 14 al 20 marzo 1983.

Campioni

Singolare 

 Gene Mayer ha battuto in finale  Guillermo Vilas, 6–1, 7–6

Doppio

 Fritz Buehning /  Tom Gullikson hanno battuto in finale  Peter Fleming /  Pavel Složil, 7–6, 4–6, 7–6

Collegamenti esterni